A Venezia sono presenti diversi palazzi con il nome "Palazzo Loredan":
 Palazzo Loredan Cini – nel sestiere di Dorsoduro e affacciato su Canal Grande
 Palazzo Loredan Vendramin Calergi – nel sestiere di Cannaregio e affacciato sul Canal Grande
 Palazzo Loredan – in campo Santo Stefano
 Palazzo Loredan dell'Ambasciatore – nel sestiere di Dorsoduro e affacciato sul Canal Grande